Tepelný vodič je látka, která dobře vodí teplo, tzn. má vysokou tepelnou vodivost. 

Veličina, která umožňuje porovnání látek podle tepelné vodivosti, se nazývá součinitel tepelné vodivosti. Tepelné vodiče mají velký součinitel tepelné vodivosti.

Opakem tepelného vodiče je tepelný izolant.

Příklad
Z běžných látek jsou to především kovy, které obsahují tzv. elektronový plyn, který svým pohybem uvnitř kovu způsobuje dobrý přenos tepla z jedné části tělesa do jiné.

Nejlepšími vodiči tepla jsou stříbro, měď, hliník, wolfram, mosaz.

Související články
Vedení tepla
Tepelná vodivost
Tepelný izolant

Termika